Richardson Island ist der Name mehrerer Inseln:

in Antarktika:
 Richardson Island (Antarktika) vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land

in den Vereinigten Staaten:
 Richardson Island (Alabama)
 Richardson Island (Kalifornien)
 Richardson Island (Missouri)